Waite ist der Familienname folgender Personen:

 Alison Waite (* 1981), amerikanisches Model
 Arthur Edward Waite (1857–1942), britischer Okkultist
 Charlie Waite (* 1949), britischer Landschaftsfotograf
 Celeste Epiphany Waite, eigentlicher Name von Celeste (* 1994), britische Singer-Songwriterin 
 Davis Hanson Waite (1825–1901), US-amerikanischer Politiker
 Edgar Ravenswood Waite (1866–1928), australischer Zoologe
 Gary Waite (* 1966), kanadischer Squashspieler
 Ginny Brown-Waite (* 1943), US-amerikanische Politikerin
 Jack Waite (* 1969), US-amerikanischer Tennisspieler
 Jimmy Waite (* 1969), kanadischer Eishockeytorhüter
 John Waite (* 1952), britischer Popsänger
 Liam Waite (* 1971), US-amerikanischer Schauspieler
 Morrison R. Waite (1816–1888), Oberrichter der USA von 1874 bis 1888
 Ralph Waite (1928–2014), US-amerikanischer Schauspieler
 Rex Waite (1901–1975), britischer Luftwaffenoffizier
 Ric Waite (1933–2012), US-amerikanischer Kameramann
 Robert G. L. Waite (1919–1999), US-amerikanischer Historiker
 Samantha Waite, britische Filmproduzentin
 Virginia Waite († 2015), britische Journalistin

Sonstiges:
 Waite ist der Name eines US-Postamtes, das von 1895 bis 1897 für den Schriftsteller Rudyard Kipling an seinem Wohnort eingerichtet worden war; siehe Dummerston
 Waite (Automobilhersteller), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Kap Waite, Kap an der Westküste des Ellsworthlands, Antarktika
 Waite-Inseln, Inselgruppe in der Amundsensee, Antarktis
 Wait
 Weight